Miejscowości w Anglii:
 Walcott – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
 Walcott – miejscowość w hrabstwie Norfolk
Miejscowości w USA:
 Walcott – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Walcott – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Gminy w USA:
 Walcott (ang. Walcott Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Rice
 Walcott (ang. Walcott Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland
Ludzie:
 Charles Walcott − amerykański paleontolog
 Derek Walcott − pisarz i poeta z Saint Lucia, noblista
 Jersey Joe Walcott − amerykański zawodowy bokser, mistrz świata wagi ciężkiej
 Joe Walcott − barbadoski zawodowy bokser, mistrz świata wagi półśredniej
 Keshorn Walcott – reprezentujący Trynidad i Tobago lekkoatleta (oszczepnik), mistrz olimpijski
 Theo Walcott − angielski piłkarz